

Localidades

Saint-Pierre-le-Vieux (Lozère)
Saint-Pierre-le-Vieux (Saône-et-Loire)
Saint-Pierre-le-Vieux (Seine-Maritime)
Saint-Pierre-le-Vieux (Vendeia)

Desambiguações de topônimos